Шуи может означать:

 Шуи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Шуи — деревня, Рославльский район Смоленской области России.
 Шуи — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

См. также 
 Шуй
 Шуя (значения)